PVB steht als Abkürzung für:

 Personalverband des Bundes in der Schweiz
 Polizeivollzugsbeamter in Deutschland
 Polyvinylbutyral, ein Kunststoff

Abkürzung